John Chapman kan henvise til flere personer

 Johnny Appleseed - en amerikansk missionær m.v.
 John Chapman (fodboldtræner), en engelsk fodboldtræner